Österåkers socken kan syfta på:

Österåkers socken, Södermanland
Österåkers socken, Uppland